Kupe
 Kupe, kialudt tűzhányó Kamerunban, földrajzi koordinátái: 4°48'34"N, 9°42'44"E
 kupe , a kufe vagy kuppe elavult mértékegység porosz megnevezése, elsősorban sör űrmértékeként használták
 9487 Kupe, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
 Kupe, a maori mitológia egy alakja
Kupé
 kupé, coupé, kétüléses zárt lovaskocsi; a négyüléses hintó hátrafelé néző ülései nélküli, ezért carrosse coupé, azaz elvágott hintó 
 kupé, coupé, kétajtós személygépkocsi jellegzetes karosszériavonallal
 kupé, fülkés vasúti személykocsin belül elkülönített kocsirész, fülke vagy félfülke régies megnevezése
 Kupé, televíziós vasúti magazin
 KUPÉ, kulturális online folyóirat: KUltúra PÉcs
 Kent-kupé, egyszerű kártyajáték